O evento sabre por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 24 e 25 de julho.

Medalhistas
A equipe da Coreia do Sul defendeu o título conquistado na edição anterior, em Lípsia. Na decisão, derrotaram os italianos e garantiram o ouro pelo segundo ano consecutivo. O pódio, por sua vez, foi completado pelos húngaros, que derrotaram a Geórgia.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 
 

Sabre por equipes masculino